Schaeder ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Schaeder (1938–2010), deutscher Germanist
 Erich Schaeder (1861–1936), deutscher protestantischer Theologe
 Grete Schaeder (1903–1990), Germanistin und Privatgelehrte
 Hans Heinrich Schaeder (1896–1957), deutscher Orientalist, Ägyptologe und Religionshistoriker
 Hildegard Schaeder (1902–1984), deutsche Kirchenhistorikerin
 Laura Schaeder (* 1993), deutsche Tennisspielerin
 Reinhard Schaeder (1905–1980), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Scheder